Inspire peut faire référence à:
 Inspire, chanson de Ayumi Hamasaki sortie en 2004
 Inspire (magazine)
 La directive INSPIRE du Parlement européen pour la création d'une Infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne